Рендсбург () — город в Германии, в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Входит в состав района Рендсбург-Экернфёрде. Население составляет 28 217 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 23,72 км². Официальный код — 01 0 58 135.

Известные уроженцы и жители 
 Фридерихсен, Людвиг (1841—1915) — немецкий географ и картограф.
 Денкер, Альфред (1863—1941) — немецкий оториноларинголог.

Города-побратимы 
 : Алмере

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Шлезвиг-Гольштейна
Районные центры Шлезвиг-Гольштейна